Огієвич Володимир Іванович (; нар. , с. Пуховичі, тепер Житковицький район, Гомельська область, Білорусь — ) — білоруський літературний критик і літературознавець, поет, перекладач.

Біографія 
Народився у селянській родині. У 1929 — 1933 працював наставником у сільській школі. Закінчив літературний факультет Могильовського педагогічного інституту (1937), у 1937 — 1939 — викладач в Слуцькому педагогічному училищі. Вивчався в аспірантурі при АН БРСР (1937 — 1941), викладав історію білоруської літератури в мінських вищих навчальних закладах. Учасник німецько-радянської війни (1941 — 1945). Був поранений. У 1943 — 1946 — науковий секретар відділення громадських наук АН БРСР. Член Союзу письменників СРСР (з 1946). Працював викладачем білоруської літератури в Мінському педагогічному інституті, літконсультантом у СП БРСР, редактором відділу часопису «Білорусь».

Примітки

Літаратура 

 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. ISBN 5-340-00709-X

 Агіевіч Уладзімір // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995.

Білоруські поети
Білоруські літературознавці
Білоруські перекладачі
Учасники Другої світової війни з СРСР
Перекладачі з російської
Перекладачі на білоруську
Члени Спілки письменників СРСР
Випускники Могильовського державного університету